Croce al merito di guerra – onorificenza italiana
 Croce al merito di guerra (Kriegsverdienstkreuz) – onorificenza del Ducato di Brunswick (Impero tedesco)
 Croce al merito di guerra (Kreuz für Verdienste im Kriege) – onorificenza del Ducato di Sassonia-Meiningen
 Croce al merito di guerra (Kriegsverdienstkreuz) – onorificenza della Germania nazista
 Croce al merito di guerra (Kriegsverdienstkreuz) – onorificenza del Regno di Sassonia